Ždralovi (Gruidae) su porodica ptica iz reda ždralovki (Gruiformes). 
 Sivi ždral ili obični ždral
 Ždral (zviježđe), jedno od 88 suvremenih zviježđa
 Ždralovi (Bjelovar), gradsko naselje Bjelovara.